Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2012 года в Стамбуле прошли 9 марта.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике